Гран-при Германии 1965 года — седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1965 года. Автогонки прошли 1 августа 1965 года на трассе Нюрбургринг в ФРГ.

Команда «Хонда» пропустила этот этап чемпионата. «Лотус» расширил свою заявку до трёх автомобилей, усадив за руль на одну гонку местного гонщика Герхарда Миттера. К постоянным участникам чемпионата добавились гонщики команды «Скудерия Чентро Суд» Мастен Грегори и не прошедший в итоге квалификацию Роберто Буссинелло. Также за руль автомобиля собственной команды вернулся Джек Брэбем. Крис Эймон вновь стартовал за частную команду Реджа Парнелла. В гонке Джим Кларк одержал победу, завоевав «большой шлем» и звание чемпиона мира за три этапа до окончания чемпионата.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-15 Джим Кларк

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Рейнланд-Пфальце